Capsella — научное название, которое может относиться к разным таксонам:
 Capsella — род травянистых растений (русское название — Пастушья сумка).
 Capsella — род двустворчатых моллюсков.